Вільмо́мбль () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена-Сен-Дені. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 12 км на схід від Парижа, 6 км на південний схід від Бобіньї.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 11915 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 30355,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Відомі уродженці 
 Ролан Петі (1924-2011) - французький танцівник і хореограф

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Вільмомбль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена-Сен-Дені

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Сена-Сен-Дені